Степура — фамилия безмамнгй

 Степура, Елена Илларионовна (род.1979) — член Союза художников России (2004).
 Степура, Павел Осипович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 6 января 1917.

См. также 
 Степура-Сердюков